Supergigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 22 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Nakiska. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Austriaczka Sigrid Wolf, srebro wywalczyła Michela Figini ze Szwajcarii, a brąz zdobyła Kanadyjka Karen Percy.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988